Gebandeerde grondkoekoek
 Geschubde grondkoekoek
 Maleise grondkoekoek
 Roodbuikgrondkoekoek
 Roodsnavelgrondkoekoek
 Roodvleugelgrondkoekoek
 Siamese grondkoekoek
 Sumatraanse grondkoekoek